Le titre  peut désigner :
 Gray's Anatomy, un livre de référence en médecine paru pour la première fois en 1858.
 Gray's Anatomy, un film de 1996 qui tient son titre du livre éponyme.

Voir aussi 
 Grey's Anatomy, série télévisée médicale américaine.
 Grey's Anatomy, le jeu vidéo